Плоюнеу́р-Тре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 210 км на захід від Ренна, 75 км на північ від Кемпера.

Історія 

1 січня 2017 року Плоюнеур-Тре і Бриньоган-Плаж було об'єднано в новий муніципалітет Плунеур-Бриньоган-Плаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 570 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1252,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Плоюнеур-Тре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер